шведское название города Приморск (Ленинградская область)
 шведское название острова Большой Берёзовый